Эрнстхофен () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия. 

Входит в состав округа Амштеттен.  .

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Карл Хубер (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 21 места.

 АНП занимает 12 мест.
 СДПА занимает 9 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Нижней Австрии